Пешковский — фамилия:

 Пешковский, Александр Матвеевич (1878—1933) — российский и советский лингвист, профессор.
 Пешковский, Антон Антонович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 26 августа 1916.
 Пешковский, Иван Николаевич — Георгиевский кавалер; прапорщик; 8 июля 1915.
 Пешковский, Здзислав (1918—2007) — католический пресвитер, доктор философии, капеллан Иоанна Павла II.

 Николс, Майк (первоначальное имя — Михаил Игорь Пешковский; 1931—2014) — американский кинорежиссёр.

См. также 
 Пешков
 Пешково